Гаудио () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гаудио, Гастон (род. 1978) — аргентинский теннисист.
 Гаудио, Тони (1883—1951) — американский оператор итальянского происхождения.

См. также 
 Гауди (значения)